Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 сентября. Приняли участие 45 спортсменок из 32 стран.

Олимпийская чемпионка игр в Атланте Ольга Кузнецова (Клочева) приняла участие в турнире, но заняла лишь 7-е место.

Китаянка Тао Луна завоевала свою первую золотую олимпийскую медаль, дебютируя на играх. Также на своих первых играх бронзовой призёркой стала австралийская спортсменка Эннмари Фордер.

Югославская спортсменка Ясна Шекарич приняла участие в четвёртых Олимпийских играх подряд. Серебро, завоёванное Шекарич в пневматическом пистолете, стало 4-й олимпийской медалью в коллекции югославской спортсменки.

Призёры

Рекорды

Соревнования

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсмены выполняли 4 серии по 10 выстрелов. В финал прошли 8 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 
В финале спортсменки выполняли по 10 выстрелов. Количество очков за попадание в каждой попытке в отличие от квалификации измерялось с точностью до десятой.

Литература

Ссылки 
 Результаты игр